Olli Jokinen, finski hokejist, * 5. december 1972, Kuopio, Finska.

Jokinen je kariero začel v domačem klubu KalPa Kuopio, nadaljeval v klubu HIFK Helsinki, od sezone 1997 pa igra v ligi NHL za klube Los Angeles Kings, New York Islanders in Florida Panthers, kjer je igral tudi v sezoni 2007. 

Za finsko reprezentanco je nastopil na štirih olimpijskih igrah, na kateri je bil dobitnik po ene srebrne in bronaste medalje, in desetih svetovnih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik dveh srebrnih in treh bronastih medalj. 

Leta 2018 je bil sprejet v Finski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| KalPa Kuopio
| Finska mladinska liga
| 91/92
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KalPa Kuopio
| Finska C mladinska liga
| 93/94
|
| 31
| 27
| 25
| 52
|
| 62
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KalPa Kuopio
| Finska A mladinska liga
| 94/95
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| +1
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KalPa Kuopio
| Finska B mladinska liga
| 94/95
|
| 30
| 22
| 28
| 50
|
| 92
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KalPa Kuopio
| Finska liga
| 95/96
|
| 15
| 1
| 1
| 2
| -7
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KalPa Kuopio
| Finska A mladinska liga
| 95/96
|
| 25
| 20
| 14
| 34
| +25
| 47
|
| 7
| 4
| 4
| 8
| +1
| 20
|-
| KalPa Kuopio
| Finska B mladinska liga
| 95/96
|
| 9
| 9
| 13
| 22
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 96
|
| 5
| 5
| 2
| 7
| +5
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 96/97
|
| 50
| 14
| 27
| 41
| +14
| 88
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska A mladinska liga
| 96/97
|
| 2
| 1
| 0
| 1
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 97
|
| 8
| 4
| 2
| 6
| +3
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 97
|
| 6
| 5
| 0
| 5
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 97/98
|
| 8
| 0
| 0
| 0
| -5
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 97/98
|
| 30
| 11
| 28
| 39
| +27
| 32
|
| 9
| 7
| 2
| 9
| +5
| 2
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 98
|
| 10
| 0
| 1
| 1
| 0
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 98
|
| 7
| 4
| 6
| 10
| +4
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 98/99
|
| 66
| 9
| 12
| 21
| -10
| 44
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Springfield Falcons
| AHL
| 98/99
|
| 9
| 3
| 6
| 9
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 99
|
| 12
| 3
| 1
| 4
| +1
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Islanders
| NHL
| 99/00
|
| 82
| 11
| 10
| 21
| 0
| 80
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 00
|
| 9
| 1
| 3
| 4
| 0
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Florida Panthers
| NHL
| 00/01
|
| 78
| 6
| 10
| 16
| -22
| 106
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Florida Panthers
| NHL
| 01/02
|
| 80
| 9
| 20
| 29
| -16
| 98
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 02
|
| 4
| 2
| 1
| 3
| +4
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 02
|
| 9
| 1
| 1
| 2
| +1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Florida Panthers
| NHL
| 02/03
|
| 81
| 36
| 29
| 65
| -17
| 79
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 03
|
| 7
| 1
| 2
| 3
| +5
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Florida Panthers
| NHL
| 03/04
|
| 82
| 26
| 32
| 58
| -16
| 81
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 04
|
| 7
| 5
| 3
| 8
| +6
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovni pokal 
| 04
|
| 6
| 2
| 1
| 3
| +4
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC Kloten
| Švicarska liga
| 04/05
|
| 8
| 6
| 1
| 7
| +1
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 04/05
|
| 23
| 13
| 9
| 22
| -5
| 52
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 04/05
|
| 14
| 9
| 8
| 17
| +8
| 10
|
| 5
| 2
| 0
| 2
| -3
| 24
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 05
|
| 7
| 1
| 4
| 5
| -2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Florida Panthers
| NHL
| 05/06
|
| 82
| 38
| 51
| 89
| +14
| 88
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 06
|
| 8
| 6
| 2
| 8
| +5
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 06
|
| 5
| 2
| 1
| 3
| -1
| 27
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Florida Panthers
| NHL
| 06/07
|
| 82
| 39
| 52
| 91
| +18
| 78
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Florida Panthers
| NHL
| 07/08
|
| 82
| 34
| 37
| 71
| -19
| 67
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 08
|
| 8
| 1
| 4
| 5
| +2
| '''29
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Phoenix Coyotes
| NHL
| 08/09
|
| 57
| 21
| 21
| 42
| -5
| 49
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 08/09
|
| 19
| 8
| 7
| 15
| -7
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1169
| bgcolor="#7FFF00" | 416
| bgcolor="#7FFF00" | 476
| bgcolor="#7FFF00" | 892
| bgcolor="#7FFF00" | +16
| bgcolor="#7FFF00" | 1359
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 21
| bgcolor="#7FFF00" | 13
| bgcolor="#7FFF00" | 6
| bgcolor="#7FFF00" | 19
| bgcolor="#7FFF00" | +3
| bgcolor="#7FFF00" | 46
|}

Glej tudi 
 Seznam finskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 

 
 

Živeči ljudje
Finski hokejski centralni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Finsko
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Finsko
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Finsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2002
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2006
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2010
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2014
Finski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Los Angeles Kings)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1997
Hokejisti KalPa Kuopio
Hokejisti HIFK Helsinki
Hokejisti Los Angeles Kings
Hokejisti New York Islanders
Hokejisti Florida Panthers
Hokejisti EHC Kloten
Hokejisti Södertälje SK
Hokejisti Phoenix Coyotes
Hokejisti Calgary Flames
Sprejeti v Finski hokejski hram slavnih